Lugan kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Lugan, Aveyron, kommun i departementet Aveyron, 
 Lugan, Tarn, kommun i departementet Tarn,

Se även
 Luhan – en flod i Ukraina